Zhongxing – część miasta Nantou na Tajwanie, w której mieści się siedziba rządu prowincji Tajwan
 Hebei Zhongxing Automobile Corporation – chińskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej